Iporá (doorverwijspagina)
Iporã